Gustaf hace referencia a varios artículos:

Véase:

Personas
 Carl Gustaf Emil Mannerheim, militar, presidente de Finlandia.
 Nils Gustaf Dalén, físico e ingeniero sueco.
 Gustaf, humorista uruguayo.

Además
Gustavo
Gustav

Nombres masculinos